Allsvenskan 1954/1955 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1954/1955
Allsvenskan i handboll för herrar 1954/1955